Энвальд — фамилия:

 Энвальд, Дмитрий Андреевич (1871 — ?) — Георгиевский кавалер; полковник; 4 апреля 1917.
 Энвальд, Евгений Васильевич (1862—1925) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 21 мая 1915.
 Энвальд, Михаил Васильевич (1868—1928) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 13 января 1915.